Трка на 3.000 метара са препрекама у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2007. у Осаки одржана је 25. и 27. августа на стадиону Нагаји.

Титулу светске првакиње из Хелсинкија 2005. није бранила Доркус Инзикуру из Уганде.

Земље учеснице 
Учествовале су 54 атлетичарке из 28 земаља.

  Аустралија (2)
  Аустрија (1)
  Белгија (3)
  Белорусија (1)
  Бразил (2)
  Бугарска (1)
  Грчка (1)

  Етиопија (3)
  Ирска (2)
  Италија (1)
  Јамајка (2)
  Јапан (2)
  Јужноафричка Република (1)
  Кенија (2)

  Кина (3)
  Мароко (1)
  Норвешка (3)
  Пољска (2)
  Португалија (1)
  Румунија (2)
  Русија (3)

  САД (3)
  Турска (1)
  Уједињено Краљевство (2)
  Украјина (2)
  Француска (3)
  Шведска (1)
  Шпанија (3)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2007. 
24. август 2007.

{| class="wikitable" width=95%
|-
! colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2007.
|-
| Светски рекорд
| Гулнара Самитова Галкина || 
| 9:01,59
| Ираклион, Грчка
| 3. септембар 2004.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Доркус Инзикуру || 
| 9:18,24
| Хелсинки, Финска
| 8. август 2005.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| rowspan="2" | Гулнара Самитова Галкина || rowspan="2" | 
| 9:11,68
| Атина, Грчка
| 2. јул 2007.
|-
| Европски рекорд
| 9:01,59
| Ираклион, Грчка
| 3. септембар 2004.
|-
| Северноамерички рекорд
| 
| 
| 
| 
|-
| Јужноамерички рекорд
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Афрички рекорд
| Јунис Џепкорир || 
| 9:14,52
| Атина, Грчка
| 2. јул 2007.
|-
| Азијски рекорд
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Океанијски рекорд|  
| 
| 
| 
| 
|-
! colspan="6" | Рекорди после завршетка Светског првенства 2007.
|-
| Рекорд светских првенстава| Јекатерина Волкова || 
| 9:06,57| Осака, Јапан
| 27. август 2007.
|}

 Најбољи резултати у 2007. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2007. године је пре почетка светског првенства (24. августа 2007) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2007.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+7)

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама је 54 такмичарки било подељено у 3 групе. За финале пласирале се по 4 првопласиране из сваке групе (КВ) и 3 према постигнутом резултату (кв''').,,.

Финале 
,

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
Комплетни резултати са СП 2007.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2007.
Трка на 3.000 метара са препрекама на Светском првенству у атлетици на отвореном